Répercussions, un téléfilm français réalisé en 2008 par Caroline Huppert ;

 Répercussions, un téléfilm français réalisé en 2022 par Virginie Wagon.